Пинка:
 Пинка — двух- или трёхмачтовое парусное судно с косыми латинскими или прямыми парусами.
 Пинка — река в Центральной Европе.

См. также 
 Пинк
 Пина (река)
 Пинки